Čtyřhra juniorů ve Wimbledonu 2019 probíhala v první polovině července 2019. Do deblové soutěže londýnského tenisového grandslamu hraného na trávě All England Clubu nastoupilo třicet dva dvojic. Obhájcem titulu byl pár složený z 18letého Turka Yankıho Erela a Fina téhož věku Otto Virtanena, jehož členové do soutěže nezasáhli. Erel již nebyl věkově způsobilý k účasti v juniorské kategorii. Spoluhráčem Virtanena se měl stát  Australan Rinky Hijikata, s nímž ovšem před zahájením odstoupil.

Turnaj ovládla nejvýše nasazená dvojice Čechů složená z 18letého Jonáše Forejtka a 17letého Jiřího Lehečky, kteří ve finále zdolali kanadsko-americké turnajové sedmičky Liama Draxla s Govindem Nandarem po setech 7–5 a 6–4. Forejtek získal po triumfu na Australian Open 2019 druhý deblový titul z grandslamu a pro mladoboleslavského rodáka Lehečku to byla první taková trofej. Oba tak vytvořili první českou dvojicí, která ovládla wimbledonskou juniorskou čtyřhru. Navázali také na titul Petra Kordy, jenž v této soutěži triumfoval v roce 1986 se Španelem Tomásem Carbonellem. Do juniorského žebříčku si šampioni připsali 270 bodů, finalisté pak 180 bodů.

Nasazení hráčů 
  Jonáš Forejtek /  Jiří Lehečka (vítězové)
  Šintaró Močizuki /  Holger Vitus Nødskov Rune (čtvrtfinále)
  Martin Damm /  Toby Kodat (semifinále)
  Matheus Pucinelli de Almeida /  Thiago Agustín Tirante (1. kolo)
  Rinky Hijikata /  Otto Virtanen (odstoupili)
  Šunsuke Micui /  Keisuke Saitóh (čtvrtfinále)
  Liam Draxl /  Govind Nanda (finále)
  Sergej Fomin /  Gauthier Onclin (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Wimbledon 2019
Juniorský tenis v roce 2019